Kruna (пісня)
 Kruna (альбом)